

rivière du Portage (Beauce-Sartigan), affluent de la rivière du Loup (Chaudière) (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent coulant dans Saint-Théophile, dans la MRC Beauce-Sartigan, dans Chaudière-Appalaches;
 rivière du Portage Nord (Beauce-Sartigan), affluent de la rivière du Portage (versant de la rivière du Loup (Chaudière), rivière Chaudière et rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Saint-Théophile, dans la MRC Beauce-Sartigan, dans Chaudière-Appalaches;
 rivière du Portage, rivière qui passe par la ville de Percé;
 rivière du Portage, affluent de la rivière Bécancour (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Saint-Valère et Daveluyville, dans la MRC de Arthabaska, dans le Centre-du-Québec;
 rivière du Portage, affluent de la rivière Shipshaw, coulant sur la rive Nord-Ouest du fleuve Saint-Laurent, dans Mont-Valin, dans la MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay–Lac-Saint-Jean;
 rivière du Portage, affluent de la rivière Manouane, coulant sur la rive Nord-Ouest du fleuve Saint-Laurent, dans Mont-Valin, dans la MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay–Lac-Saint-Jean;
 rivière du Portage, affluent de la rivière Alex (rivière Péribonka), au Saguenay–Lac-Saint-Jean;
 rivière du Portage à Petit-Saguenay dans la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
 rivière du Portage,  affluent de la rivière La Sarre, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Abitibi-Ouest.

 rivière du Portage, rivière passant par les localités de Haut-Rivière-du-Portage et Rivière-du-Portage–Tracadie Beach.

Voir aussi